Qu kana avse:

 Bokstaven Q

Personer med efternamnet/släktnamnet Qu
Personer utan angiven nationalitet är från Kina
Män
 Qu Bo (1923–2002), författare
 Qu Qiubai (1899–1935), journalist, språkman och kommunistisk politiker
 Qu Yuan  (omkring 340–278 f.Kr.), poet och politiker
Kvinnor
 Qu Yunxia (född 1972), medeldistanslöpare

 Qu (auktor) – förkortningar vid biologisk namngivning

Geografi

Avslutning i kinesiska geografiska namn
 Qu (区, pinyin qū) – betecknar distrikt, speciellt stadsdistrikt. Se vidare: Administrativa regioner i Kina
 Qu (曲, pinyin qū) – för närvarande okänd betydelse, förekommer i namn på vattendrag på den tibetanska högplatån. Se som exempel :Kategori:Vattendrag i Tibet

Kina
 Qu, Dazhou – härad i Sichuan-provinsen

Efternamnsförgreningssidor
Kinesiska efternamn